Basay peut faire référence à :

 Basay (ethnie)
 Basay (langue)
 Basay (Negros oriental)